Moederkerk (Kroonstad), een kerk in het Zuid-Afrikaanse Kroonstad
 Moederkerk (Stellenbosch), een kerk van de Nederduits Gereformeerde Kerk
 Ecclesia integra, een volwaardige parochiekerk in de middeleeuwen